Remetea, din , în trad. "pustnic", "singuratic", se poate referi la:

 Remetea, Alba
 Remetea, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Remetea, Harghita, reședința comunei cu același nume
 Remetea, Mureș
 Remetea Oașului, Satu Mare
 Remetea Mică, Timiș
 Remetea Mare, Timiș, reședința comunei cu același nume
 Remetea-Pogănici, Caraș-Severin
 Remetea-Luncă, Timiș
 Remetea Chioarului, Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Remeți, Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Râmeț, Alba, reședința comunei cu același nume
 Eremitu, mai demult Remetea Secuiască., reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Remeți
 Repedea

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară